Kompatibilita (z angl. compatible, z lat. com-pati, strpět, snášet; být v souladu) může označovat:
 Počítačová kompatibilita
 IBM PC kompatibilní
 Zpětná kompatibilita
 Dopředná kompatibilita
 Kompatibilita pozorovatelných v kvantové fyzice
 Biologická kompatibilita
 Kompatibilita (zdraví) – imunitní snášenlivosti pacienta a orgánů určených pro transplantaci